Émeraude (franz. Smaragd) steht für:
 einen Küstenabschnitt in der Bretagne, siehe Côte d’Émeraude
 eine französische Versuchsrakete, siehe Émeraude (Rakete)
 mehrere französische U-Boote, siehe Émeraude (Schiffsname)
 mehrere französische U-Boot-Klassen, siehe Émeraude-Klasse
 einen ehemaligen französischen Automobilhersteller, siehe Emeraude (Cyclecar)
Ensemble Mobile Écoute et Recherche Automatique Des Emissions, ein französisches geheimes globales Abhörsystem, siehe Direction Générale de la Sécurité Extérieure
 eine Version des Mitsubishi Galant des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi
 ein einmotoriges Leichtflugzeug des französischen Konstrukteurs Claude Piel, siehe Piel CP-30